Siergiej Szczerbakow (bokser) (1918–1994) − radziecki bokser
 Siergiej Szczerbakow (1925–1992) – radziecki polityk
 Serhij Szczerbakow (ur. 1971) − ukraiński piłkarz